Il doppio del Citizen Cup 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Arantxa Sánchez Vicario e Brenda Schultz erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, la Sánchez Vicario con Inés Gorrochategui e la Schultz-McCarthy con Larisa Neiland.

La Savchenko e la Schultz-McCarthy hanno perso nel 1º turno contro Ruxandra Dragomir e Iva Majoli.

La Gorrochategui e la Sánchez Vicario hanno perso nei quarti di finale contro la Dragomir e la Majoli.

Anke Huber e Mary Pierce hanno battuto in finale 2–6, 7–6, 6–2 la Dragomir e la Majoli.

Teste di serie
 Larisa Neiland /  Brenda Schultz (primo turno)
 Gigi Fernández /  Conchita Martínez (semifinali)
 Sandrine Testud /  Caroline Vis (quarti di finale)
 Olga Lugina /  Elena Wagner (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Citizen Cup 1997